Faugères (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Faugères (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy